Pachygrapsus är ett släkte av kräftdjur. Pachygrapsus ingår i familjen ullhandskrabbor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ullhandskrabbor
Pachygrapsus